Аннона — многозначный термин.

 Аннона — обширный род двудольных цветковых растений, входящее в семейство Анноновые.
 Аннона колючая — плодовое дерево, один из видов Анноны.
 Аннона гладкая — плодовое дерево, вид рода Аннона.
 Аннона сенегальская — один из видов Анноны.
 Аннона — в древнеримской религии и мифологии богиня, благословлявшая и охранявшая жатву.
 Аннона — древнеримский сельскохозяйственный налог, сверх земельного налога и налога на урожай, взимавшийся в продовольственный фонд столицы. Ответственным за налог был префект анноны.
 Аннона () — город в штате Техас (США).

См. также 
 Анноне (значения)